Le Bus Palladium est une discothèque parisienne du quartier de Pigalle ;
 Bus Palladium est un film de Christopher Thomson sorti en 2010.